Troelstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Troelstrup (Blære Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Blære Sogn
 Troelstrup (Feldingbjerg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Feldingbjerg Sogn
 Troelstrup (Haslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Haslev Sogn
 Troelstrup (Tønning Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tønning Sogn
 Troelstrup (Vester Tostrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vester Tostrup Sogn